Мишель Мэйлин (, род. 20 января 1987 года) — американская .

Биография 
Мэйлин родилась на авиабазе Эдвардс, Калифорния. Её отец был французского происхождения, а мать — филиппино-гавайского.

В 2006 году она начала работать стриптизёршей.

С 2007 по 2010 год Мэйлин снялась в четырёх сезонах эротического сериала Cinemax Co-Ed Confidential. Она участвовала в Jenna Jameson’s American Sex Star, где прошла в финал первого сезона. Снималась в Playboy TV’s Night Calls и Canoga Park, а в 2008 году работала корреспондентом на сайте Adult Video News AVNLive.com. В 2011 году он сыграла роль Эши в эпизоде «Downtime» сериала Cinemax Chemistry.

В 2011 году журнал Complex поставил её на 28 место в списке «50 самых горячих азиатских порноактрис всех времён».

Личная жизнь 
Была помолвлена с английским актёром Маркусом Патриком.

Награды и номинации 
 2005 номинация на XRCO Award — Cream Dream
 2007 номинация на AVN Award — Лучшая новая старлетка
 2008 номинация на AVN Award — Best Crossover Star

Частичная фильмография 
 Teen Idol 3 (2005)
 Barely Legal Corrupted 6 (2005)
 Sakura Tales 9 (2006)
 Jack’s Playground 32 (2006)
 Неутолимое желание (2006)
 Who’s Your Daddy Vol 8 (2006)
 Explosive Fantasies (2007)
 Pledge This (2007)
 Co-Ed Confidential (2007—2010)
 Cougar School (2009)
 Lust at First Bite (2010)

Примечания

Ссылки 

 
 Shakir Entertainment
 Мишель Мэйлин на сайте моделей LA Direct Models
 Профиль на сайте AVN

